Houghton Hall ist der Name folgender Herrenhäuser in England:

 Houghton Hall (East Riding of Yorkshire)
 Houghton Hall (Norfolk)